Федорова Анна Борисівна ( 1990) — українська піаністка.
 Федорова Анна Олександрівна — солдат Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Федорова Зоя Олексіївна ( 1965) — російська актриса.
 Федорова Надія Петрівна ( 1992) — російська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонатів Європи, срібна призерка Кубку світу.
 Федорова Ніна Володимирівна ( 1947) — українська художниця-керамістка.
 Федорова Ніна Іванівна ( 1907 —  1993) — українська художниця-керамістка.
 Федорова Олена Олегівна ( 1986) — українська спортсменка, яка спеціалізується на стрибках у воду.
 Федорова Світлана Віталіївна — заслужений працівник соціальної сфери України
 Федорова Софія Василівна (1879—1963) — російська балерина.
 Федорова Тамара Олександрівна (1929—2011) — український нотаріус, занесена до Золотої книги нотаріату України.
 Див. також 
 Федоров
 Вулиця Федорова

Примітки